

Sigle 

CIC est un sigle composé des trois lettres C, I et C qui peut faire référence à :

Entreprises 
 Cinema International Corporation,  un distributeur de films ;
 Crédit industriel et commercial,  une banque française ;

Religions 
 Corpus juris canonici ou iuris, à ne pas confondre avec le Codex ou Code ;
  (en français, ) ;
 Conferencia de Iglesias del Caribe (en français, Conférence des Églises de la Caraïbe ;

Liens géographiques

Algérie 
 Centre international de Conférences, palais des congrès à Alger ;

Canada 
 Cadre des instructeurs de cadets, un sous-élément de la Force de réserve canadienne ;
 Canards illimités Canada, une association de protection de l'environnement ;

Chine 
 China Investment Corporation,  un fonds souverain chinois ;

États-Unis 
 Counter Intelligence Corps, un service de renseignement américain de la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre froide ;

France 
 Centre d'ingénierie concourante,  un bureau d'études du CNES ;
 Centre d'investigation clinique, un lieu hospitalier où se pratique la recherche clinique publique en France ;
 Corail intercités,  une ancienne marque commerciale de la SNCF devenue Intercités ;
 Crédit industriel et commercial, une banque française.

Suisse 
 Centre pour l'image contemporaine,  un centre consacré à l'art vidéo et aux nouveaux médias à Genève (Suisse) ;

Divers 
 , une classe de filtres numériques ;
 , ou UNICC ou ICC en anglais, un service commun de plusieurs agences et programmes des Nations unies créé en 1971 pour fournir des services informatiques ; 
 Commander-in-chief (en français, commandant en chef) ;
 complexe immun circulant ;
 contrat interne comptable
 Compression isostatique à chaud, un traitement thermique industriel qui se réfère au Pressage isostatique à chaud.

Code 

CIC est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Chico, en Californie, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.